Le sous-marin japonais I-52 peut se référer à l'un des sous-marins suivants de la marine impériale japonaise:
 Le sous-marin japonais I-52 (1923), de type Kaidai ; rebaptisé I-152 en  ; retiré du service actif en  ; utilisé comme navire-école stationnaire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale; démoli en 1948 ;
 Le sous-marin japonais I-52 (1942), un sous-marin cargo de type C3 ; coulé le  par un Grumman TBF Avenger volant depuis le porte-avions .